Евстатий (Страте) Аврамов Чальовски или Чаловски е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в 1885 година или на 16 май 1886 година в мияшката западномакедонска паланка Галичник. Син е на предприемача Аврам Чальовски и е брат на общественика Манол Чальовски. Завършва ІІІ клас.

Влиза в четата на Максим Ненов, но след като е разбита на 29 май 1903 година бяга в България. Влиза във върховистката чета на Сотир Атанасов, с която участва в Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година. След няколко тежки сражения с турския аскер четата се разпръсква, а Евстатий Чальовски влиза в четата на Мише Развигоров.

През пролетта на 1904 година влиза отново в Македония с дебърско-охридските чети на Цветко Христов и Иван Пендаровски, а след това е четник в реканската чета на Павел Караасанов. По-късно се установява в България. Занимава се с търговия.

При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение заедно с брат си Манол. Служи в 1 рота на 1 дебърска дружина. Ранен е в Междусъюзническата война на 18 и след това пак на 20 юни 1913 година. Носител е на орден „За храброст“ ІV степен.

Публикува кратки спомени в списание „Илюстрация Илинден“ през 1939 година.

Умира на 4 август 1943 година в София. На погребението му присъства неврокопският митрополит Борис, а Кирил Христов Совичанов от Илинденската организация произнася слово, в което се казва:

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Дейци на Илинденската организация
Родени в Галичник
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Македоно-одрински опълченци
Дейци на ВМОК
Починали в София
Евстатий